Yanggu kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Yanggu Xian, härad, Shandong, 
 Yanggu (ort i Kina), Shandong,

Sydkorea 

 Yanggu-gun, landskommun, Gangwon
 Yanggu-eup, köping i Yanggu-gun, Gangwon, 

Robotskapade Kinaförgreningar